Zeno eller Zenon (Græsk: Ζήνων, afledt af gudenavnet Zeus) er navnet på:

 Zenon fra Elea (c. 490 – c. 430 fvt.) – filosof, kendt for sine paradokser
 Zenons paradoks – paradoks opkaldt efter Zenon fra Elea
 Zenon fra Kition (c. 334 – c. 262 fvt.) – filosof, grundlægger af stoicismen.
 Zeno (krater) – Månekrater opkaldt efter Zenon fra Kition
 Zeno (kejser) (c. 425 – 491) – Østromersk kejser